Die 1. jugoslawische Fußballliga 1954/55 war die 26. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 29. August 1954 und endete am 19. Juni 1955.

Hajduk Split wurde zum fünften Mal jugoslawischer Meister. Statt des Meisters wurde FK Partizan Belgrad zum neu geschaffenen Europapokal der Landesmeister eingeladen.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1954/55